

Жінки 
 Широбокова Олександра Петрівна (1920 -?) — працівниця сільського господарства, Герой Соціалістичної Праці.

Чоловіки 
 Широбоков Андрій Михайлович (* 1982) — український футболіст, нападник та півзахисник.
 Широбоков Володимир Павлович (* 1942) — український мікробіолог і вірусолог, академік Національної академії наук України та Національної академії медичних наук України.
 Широбоков Сергій Володимирович (* 1999) — російський легкоатлет, срібний призер чемпіонату світу зі спортивної ходьби.
 Широбоков Степан Павлович (1912—1983) — удмуртський радянський поет, письменник, драматург. Народний поет Удмуртії.

російські прізвища